La Prvi razred 1929./30. (in lingua italiana prima classe 1929-30), in cirillico Први разред 1929./30., fu la undicesima edizione della massima divisione delle varie sottofederazioni (podsaveze) in cui era diviso il sistema calcistico del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni.

Le vincenti accedevano al Državno prvenstvo 1930 (campionato nazionale) per designare la squadra campione.

Il 3 ottobre 1929 il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni è divenuto Regno di Jugoslavia.

Sottofederazioni 
 La formula cambia: tutte le vincitrici delle 8 sottofederazioni (Lubiana, Zagabria, Osijek, Subotica, Belgrado, Sarajevo, Spalato e Skopje), più le seconde classificate di Zagabria e Belgrado, accedono al turno preliminare. Di queste 10 squadre, le due piazzatesi meglio nel Državno prvenstvo 1929 passano direttamente al campionato nazionale, le altre 8 si sfidano per gli ultimi 4 posti.
 Delle 10 squadre qualificate, due (le prime del Državno prvenstvo 1929:  e ) vengono ammesse direttamente al campionato nazionale, le altre 8 vengono abbinate in sfide dirette per designare le altre 4 compagini ammesse. Dato che mancano i campioni di Skopje, i loro avversari (Slavija Sarajevo) si qualificano senza colpo ferire.

Lubiana

Gruppo Lubiana

Gruppo Celje

Gruppo Maribor

Finali

Zagabria

Osijek

Subotica

Città

Provincia

Finale

Belgrado

Sarajevo

Spalato

Autunno

Primavera

Skopje
 Il consiglio di amministrazione della JNS ha annullato l'intero girone di ritorno a causa dell'apparente combine dei risultati da parte del SSK. A questi ultimi è stata tolta la qualificazione al Državno prvenstvo 1930, il Vardar è stato squalificato per 8 mesi e lo Jugović ad un anno.

Altre sottofederazioni 
 Le vincitrici delle neoformate sottofederazioni di Novi Sad e Veliki Bečkerek non ottenevano la qualificazione al Državno prvenstvo 1930.

Novi Sad
 La Novosadski loptački podsavez viene fondata il 13 aprile 1930, al caffè "Elita" di Novi Sad. In precedenza i club di questo territorio erano sotto la giurisdizione della sottofederazione di Belgrado, nella Novosadska župa.

Veliki Bečkerek
 Nel 1929 i club della Banatska župa progettano di staccarsi dalla sottofederazione di Belgrado e di crearne una indipendente. L'11 maggio 1930 a Vršac, sede della Banatska župa, viene fondata la Velikobečkerečki loptački podsavez (con 16 voti contro 5, si decide che la sede della sottofederazione sarà Veliki Bečkerek).

Gruppo Veliki Bečkerek

Gruppo Velika Kikinda

Gruppo Vršac

Gruppo Pančevo

Girone finale

Note

Voci correlate 
 Državno prvenstvo
 Državno prvenstvo 1930
 Kup Kralja Aleksandra

Collegamenti esterni 
 Campionato nazionale 1929-1930 su exyufudbal
 Prima classe 1929-1930 su exyufudbal
 Campionati 1929-1944 su fsgzrenjanin
 Campionati 1926-1930 su claudionicoletti
 

Calcio nel 1929
Calcio nel 1930
Campionato jugoslavo di calcio